Jugoslavija je na Svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu 1975 B, ki je potekalo med 14. in 23. marcem 1975 na Japonskem, s tremi zmagami, remijem in tremi porazi osvojila četrto mesto.

Tekme 

Jugoslavija
1975
1975 v Jugoslaviji